Мэй Цзе (; ) — китайская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего. Скип команды

В составе женской сборной Китая участница зимней Универсиады 2017.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу